Гусево-1 — название населённых пунктов:

Россия 
 Гусево-1 — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Гусево-1 — деревня в Себежском районе Псковской области.